Berta Sabaudzka, Berta z Turynu (ur. 21 września 1051, zm. 27 grudnia 1087 w Moguncji), córka hrabiego Sabaudii Ottona I i Adelajdy z Susy, córki Olderyka Manfreda II, margrabiego Turynu.

Życiorys 
Mając 4 lata została 25 grudnia 1055 w Zurychu zaręczona z Henrykiem (11 listopada 1050 – 7 sierpnia 1106), synem cesarza Henryka III i Agnieszki z Poitou, córki księcia Akwitanii Wilhelma V Wielkiego. Ślub Berty i Henryka (króla Niemiec od 1056) odbył się 13 lipca 1066 w Treburze. Małżonkowie mieli trzech synów i dwie córki:
 Adelajda (1070 – 4 czerwca 1079)
 Henryk (1071 – 2 sierpnia 1071)
 Agnieszka (1072 – 24 września 1143), żona księcia Szwabii Fryderyka I i margrabiego Austrii Leopolda III Świętego, miała dzieci, matka króla Niemiec Konrada III Hohenstaufa
 Konrad (12 lutego 1074 – 27 lipca 1101), król Włoch
 Henryk V (8 stycznia 1086 – 23 maja 1125), cesarz rzymski

Mimo iż Berta okazywała Henrykowi uczucie, ten nie lubił przebywać w jej towarzystwie. Berta była piękną i młodą kobietą, ale, jak pisał kronikarz Bruno z Merseburga, król posiadał dwie lub trzy konkubiny w jednym czasie, ale wciąż nie był usatysfakcjonowany. Jeśli tylko usłyszał, że ktoś ma młodą i urodziwą córkę lub żonę, polecał doprowadzić ją do siebie siłą (...). Jego piękna i szlachetna żona Berta (...) była przezeń znienawidzona i nie spotykał się z nią po ślubie częściej niż to było konieczne. W 1069 Henryk wszczął procedurę rozwodową. Jako powód rozwodu podał własne postępowanie wobec żony, gdyż jak twierdził nie ma powodu aby ją o cokolwiek oskarżać. Zaprzysiągł również, że małżeństwo nie zostało skonsumowane i poprosił Kościół o uwolnienie go z więzów małżeństwa (za Brunonem z Merseburga).

Niemiecki episkopat nie przychylił się jednak do próśb Henryka i zwrócił się do papieża Aleksandra II. Ten przysłał swojego legata, teologa Piotra Damiani, na synod do Frankfurtu. Legat nie dał królowi rozwodu. Henryk pogodził się z losem. Rok później Berta urodziła ich pierwsze dziecko.

Berta towarzyszyła mężowi w jego podróży do Kanossy w 1077, biorąc ze sobą 3-letniego synka Konrada. Towarzyszyła mężowi, kiedy ten w dniach 25-28 stycznia przebywał pod murami zamku w Canossie, oczekując zdjęcia ekskomuniki przez papieża Grzegorza VII. W 1084 towarzyszyła mężowi w podróży do Rzymu, gdzie 31 marca została ukoronowana koroną cesarską przez antypapieża Klemensa III.

Berta zmarła 27 grudnia 1087 w Moguncji. Została pochowana w katedrze w Spirze.

Rodowód 

Żony władców Niemiec
Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1051
Zmarli w 1087